Жага́нь (, ) — власна назва. Стара німецька назва — Заган ().

Топоніми

Жагань — місто.
 Старий Жагань — село Жаганського повіту.
 Гміна Жагань — у Жаганському повіті.
 Жаганський повіт — повіт Любуського воєводства.
 Жаганський палац — резиденція жаганських князів.
 Жаганське князівство — одне із сілезьких князівств.